Hellenthal steht für:

 Hellenthal, Gemeinde im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wildgehege Hellenthal, Tierpark in Hellenthal
 Kapelle Hellenthal, Sakralbau in Rösrath
 Hellenthal (Rösrath), Ortsteil von Rösrath

Hellenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Annina Hellenthal (* 1983), deutsche Schauspielerin 
 Pia Hellenthal (* 1985), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Walter Hellenthal (1896–1969), deutscher Diplomat

Siehe auch:

 Hellental